La 10 km inseguimento femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 10 febbraio 2013 alle 16:15 (UTC+1). Sono state ammesse le prime 60 classificate della 7,5 km sprint.

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Inseguimento femminile